Gérald Hustache-Mathieu (1968-), un réalisateur français ;
 Jeanne Ancelet-Hustache (1891-1983), une germaniste française, traductrice et spécialiste de la mystique rhénane ;
 Serge Hustache (1957-), un homme politique belge, membre du Parti socialiste.